Klement peut faire référence à :

Prénom 
 Klement Steinmetz (1915–2001), footballeur autrichien,
 Klement Slavický (1910–1999), compositeur tchèque,
 Klement Gottwald (1896–1953), homme politique tchécoslovaque.

Nom 

  (1868–1938), personnalité tchèque,
  (1929- ), artiste américaine,
  (1937—1964), chanteuse soviétique,
 Philipp Klement (1992- ), footballeur allemand.

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom